
Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, une impasse ou une rue des Mimosas :

Avenue et rue des Mimosas à Bruxelles
 Rue des Mimosas à Vedrin (Namur)

Rue des Mimosas à Villeneuve-lès-Maguelone
 Rue des Mimosas à Angers
 Impasse des Mimosas à Lille
 Rue des Mimosas à Perpignan
 Avenue des Mimosas à Vallauris
 Rue des Mimosas à Chauvé
 Rue des Mimosas à Saint-Père-en-Retz

Voir aussi 
 

Mimosas Rue